
Molekulska formula -{C23H34O5}- se može odnositi na:
 Digoksigenin
 Treprostinil